Erquelinnes (Picardisch en Waals: Erkelene) is een plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ongeveer 10.000 inwoners. Erquelinnes ligt tegen de Franse grens, op tien kilometer van de Franse stad Maubeuge. In Erquelinnes stroomt de rivier de Samber België binnen. De gemeente maakt deel uit van de streek Thudinië.

Kernen 
De fusiegemeente bestaat uit zes deelgemeenten, die alle aan Frankrijk grenzen. Naast Erquelinnes zijn dit Bersillies-l'Abbaye, Grand-Reng, Hantes-Wihéries, Montignies-Saint-Christophe en Solre-sur-Sambre. Erquelinnes-centrum ligt aan de Samber. De bebouwde kern van Erquelinnes vormt een geheel met die van de Franse stad Jeumont, waarvan de kern grotendeels aan de andere kant van de Samber ligt. Het dorp Grand-Reng ligt iets meer naar het noorden, de andere kernen liggen ten zuiden. Montignies-Saint-Christophe en Hantes-Wihéries liggen langs het riviertje de Hantes. Bersillies-l'Abbeye en Solre-sur-Sambre liggen aan de Thure, die in Solre in de Samber vloeit. Begin mei 2021 ontstond ophef over een Waalse boer die een grenspaal 2,29 meter richting Frankrijk verplaatste.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 (*)1988: JIM / 1994: LSCCE

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Erquelinnes

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen